Харипал Каушик (, 2 февраля 1934 — 25 января 2018, Джаландхар, Индия) — индийский хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, нападающий. Двукратный олимпийский чемпион 1956 и 1964 годов, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1960 года.

Биография 
Харипал Каушик родился 2 февраля 1934 года.

Спортивная карьера 
Играл в хоккей на траве за «Сервисез» из Нью-Дели. Девять раз в составе команды играл во всеиндийских турнирах, четырежды был капитаном.

В 1956 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Мельбурне и завоевал золотую медаль. Играл на позиции полузащитника, провёл 1 матч, мячей не забивал.

В 1960 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Риме и завоевал серебряную медаль. В матчах не участвовал.

В 1964 году вошёл в состав сборной Индии по хоккею на траве на Олимпийских играх в Токио и завоевал золотую медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 9 матчей, забил 1 мяч в ворота сборной Бельгии.

В 1966 году в составе сборной Индии по хоккею на траве завоевал золотую медаль летних Азиатских игр в Бангкоке. Был помощником капитана команды.

По окончании игровой карьеры работал тренером по хоккею в Сикхском полковом центре. Работал на спортивных административных должностях, комментировал хоккейные матчи по телевидению.

В 1998 году удостоен премии «Арджуна» за высокие достижения в спорте.

Военная карьера 
С 1959 года служил в индийской армии, входил в состав 1-го батальона Сикхского полка.

В 1962 году участвовал в Китайско-индийской пограничной войне. 23 октября командовал передовым подразделением во время битвы при Бумле. Во время боёв с превосходящими силами противника успешно провёл отступление, сумев спасти тяжёлые пулемёты и миномёты. За образцовое мужество был удостоен награды «Вир Чакра».

Дослужился до звания подполковника.

Умер 25 января 2018 года в индийском городе Джаландхар в своём доме. В последние годы страдал деменцией.

Семья 
Был женат на Прем Бала Каушик, которая умерла раньше него. У них была единственная дочь Вероника.

Память 
В Ахмеднагаре стадион механизированного пехотного полка назван его именем.

Примечания 

Хоккеисты на траве Индии
Олимпийские чемпионы от Индии
Олимпийские чемпионы по хоккею на траве
Двукратные олимпийские чемпионы
Чемпионы летних Олимпийских игр 1956 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1960 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1964 года
Военные Индии
Телекомментаторы
Лауреаты премии Арджуна
Чемпионы Азиатских игр по хоккею на траве